Anton Wilhelm Brøgger est un nom pouvant désigner:

 (1820-1882), imprimeur norvégien
 (1884-1951), archéologue norvégien

Voir aussi

Brøgger, Anton Wilhelm